L'édition 2006 de la Supercoupe de l'UEFA a opposé le Séville FC, vainqueur de la Coupe UEFA, et le FC Barcelone, vainqueur de la Ligue des Champions, au Stade Louis-II (Monaco).

Le Séville FC domine la rencontre et remporte l'édition par 3 buts à 0.

Détails du match

Statistiques

Voir aussi

Articles connexes 
 Ligue des champions de l'UEFA 2005-2006 
 Coupe UEFA 2005-2006

Lien externe 
  Résumé de la rencontre sur UEFA.com

2006
Événement sportif international à Monaco
Compétition de football à Monaco
Face-à-face perdu par le FC Barcelone
Face-à-face du Séville FC
Supercoupe
Sport à Monaco en 2006
Sport en août 2006
Football MS